Берестова — права притока Берди;
 Берестова — права притока Кальміусу
 Берестова — права притока Кам'янки;
 Берестова — права притока Орелі.